Dazhuang bezeichnet:

 Dazhuang (Gangu) (大庄镇), Großgemeinde im Kreis Gangu in der chinesischen Provinz Gansu
 Dazhuang (Qingyuan) (大庄镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Qingyuan in der chinesischen Provinz Hebei
 Dazhuang (Shuangbai) (大庄镇), Großgemeinde im Kreis Shuangbai in der chinesischen Provinz Yunnan
 Dazhuang (Si) (大庄镇), Großgemeinde im Kreis Si in der chinesischen Provinz Anhui
 Dazhuang (Wugong) (大庄镇), Großgemeinde im Kreis Wugong in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Dazhuang (Yinan) (大庄镇), Großgemeinde im Kreis Yinan in der chinesischen Provinz Shandong
 Dazhuang (Zhuanglang) (大庄镇), Großgemeinde im Kreis Zhuanglang in der chinesischen Provinz Gansu
 Dazhuang (Malong) (大庄乡), Gemeinde im Kreis Malong in der chinesischen Provinz Yunnan
 Dazhuang (Minhe) (大庄乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Minhe in der chinesischen Provinz Qinghai
 Dazhuang (Kaiyuan) (大庄回族乡), Nationalitätengemeinde der Hui in der Stadt Kaiyuan in der chinesischen Provinz Yunnan